Piúma ou Distrito-Sede é um distrito do município brasileiro de Piúma, no litoral-sul do estado do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de  habitantes, sendo  homens e  mulheres, possuindo um total de  domicílios particulares. 

Foi criado pela lei provincial nº 14, de 4 de maio de 1883, pertencente a Anchieta e com a denominação de Nossa Senhora da Conceição de Piúma. Em 2 de janeiro de 1891, a área do distrito é elevada à categoria de município sob o nome de Piúma, mas a sede é transferida para o até então distrito de Iconha pelo decreto estadual nº 81, de 18 de novembro de 1904. Piúma é emancipada pela lei estadual nº 1908, de 24 de dezembro de 1963, composta pelo Distrito-Sede e pelo distrito de Aghá.

Ver também 
 Distritos do Brasil

Ligações externas 
 

Distritos de Piúma
Distritos-sede do Brasil